Montalbo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montalbo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Montalbo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar